Гетерограма:

 Гетерограма —  включений до складу тексту фрагмент, написаний іншою мовою, але такий, що вимагає читання основною мовою тексту.
 Гетерограма — літературна форма, заснована на принципі неповторності використовуваних літер.